Terranovense – abitanti di Terra Nova (Bahia)
Terranovense – abitanti di Terra Nova (Pernambuco)